Виллело́нг (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Аржелес-Газост. Округ коммуны — Аржелес-Газост.

Код INSEE коммуны — 65473.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 690 км к югу от Парижа, в 145 км юго-западнее Тулузы, в 33 км к югу от Тарба.

По территории коммуны протекают реки Гав-де-По,  и Мален ().

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 369 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 233 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 171 были экономически активными, 62 — неактивными (показатель активности — 73,4 %, в 1999 году было 66,9 %). Из 171 активных жителей работали 158 человек (78 мужчин и 80 женщин), безработных было 13 (3 мужчин и 10 женщин). Среди 62 неактивных 15 человек были учениками или студентами, 29 — пенсионерами, 18 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Монастырь Сент-Оран-ан-Лаведан (XI век). Исторический памятник с 1983 года
 Церковь Св. Мартина
 Часовня Св. Екатерины в деревне Ортьяк

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи